Melbeck ist

 der Name einer Gemeinde in Niedersachsen, siehe Melbeck

Melbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Friedrich Melbeck (1816–1891), Jurist, Landrat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Stefanie Melbeck (* 1977), deutsche Handballspielerin